Финал Кубка Европы по легкоатлетическим многоборьям 1981 года прошёл 29—30 августа на стадионе «Александр-Стэдиум» в Бирмингеме (Великобритания). За командную победу боролись мужские и женские команды, отобравшиеся ранее по итогам трёх полуфиналов.

С 1981 года в женских соревнованиях на смену пятиборью пришло семиборье. Кубок Европы стал первым официальным международным турниром, где было опробовано это нововведение.

Каждая команда была представлена четырьмя спортсменами. Всего на старт вышли 52 многоборца (28 мужчин и 24 женщины) из 8 стран. Лучшие сборные в командном зачёте определялись по сумме результатов трёх лучших участников.

Полуфиналы 
Полуфиналы прошли 11—12 июля в бельгийском Брюсселе, шведском Мальмё и швейцарском Цуге. В финал выходили по две лучшие команды из каждого турнира.

Брюссель 
Мужская сборная Великобритании, несмотря на четвёртое место, прошла дальше как хозяин финала.

Мальмё

Цуг

Финал

Командное первенство 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Индивидуальное первенство

Литература

Ссылки 
 

Кубки Европы по легкоатлетическим многоборьям
Август 1981 года
Спорт в Великобритании в 1981 году
Чемпионаты Европы в Великобритании
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Великобритании
Международные спортивные соревнования в Бирмингеме